Шупља стена, или Шупља Стена се може односити на:

 Шупља Стена (Вождовац) — насеље у градској општини Вождовац, град Београд, Србија
 Шупља стена (Авала) — рудник живе на Авали, Србија
 Шупља стена (Пљевља) — рудник олова и цинка у Пљевљима, Црна гора
 Шупља стена (Мајевица) — прирони локалитет на падинама планине Мајевице
 Прераст Шупља стена, прераст на истоименој реци код Мајданпека